The Outsider steht für:
 The Outsider, Originaltitel der Horrorkurzgeschichte Der Außenseiter (Kurzgeschichte) von H. P. Lovecraft (1921)
 The Outsider (Album), Studioalbum von DJ Shadow (2006)
 The Outsider, Originaltitel des Romanes Der Outsider von Stephen King (2018)
 The Outsider (Fernsehserie), US-amerikanische Miniserie nach Stephen King (2020) 

The Outsider ist der Titel folgender Filme:
 The Outsider (1917), US-amerikanischer Stummfilm von William C. Dowlan 
 The Outsider (1926), US-amerikanischer Stummfilm von Rowland V. Lee 
 The Outsider (1931), britischer Spielfilm von Harry Lachman 
 The Outsider (1939), britischer Spielfilm von Paul L. Stein 
 The Outsider, US-Titel von The Guinea Pig (1948), britischer Spielfilm von Roy Boulting 
 The Outsider, Originaltitel von Der Außenseiter – Der Held von Iwo Jima (1961), US-amerikanischer Spielfilm von Delbert Mann 
 The Outsider, Originaltitel von Verrat in Belfast (1980), US-amerikanischer Spielfilm von Tony Luraschi 
 The Outsider (2002), US-amerikanischer Fernsehfilm von Randa Haines 
 The Outsider (2005), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Nicholas Jarecki 
 The Outsider (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Brian A. Miller 
 The Outsider (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Martin Zandvliet 
 The Outsider (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Timothy Woodward Jr. 

Siehe auch:
 Der Außenseiter, Begriffsklärung
 Outsider, Begriffsklärung
 The Outsiders, Begriffsklärung